Paxville – città della Contea di Clarendon, Carolina del Sud (Stati Uniti d'America)
 Paxville – core Intel